Маштоц () — богослужебная книга Армянской апостольской церкви, содержащая каноны церковных обрядов, чинопоследования таинств и прочих священнодействий, а также специальные молитвы и благословения. Аналог «Требника». 

Был составлен в конце IX века католикосом Маштоцом Егивардеци. Обогащению содержания  в будущем способствовали Григор Мартиролюб, Нерсес Шнорали, Григор Татеваци и другие, помимо проповедей и молитв армянских авторов в сборник вошли также переводы сочинений Василия Кесарийского, Григория Назианзина, Ефрема Сирина и Кирилла Иерусалимского. По содержанию различают три вида
 «Покр Маштоц» (, Малый Маштоц) или «Ардзерн Маштоц» (, Маштоц под рукой) — включает таинства совершаемые иереями (крещение, миропомазание, бракосочетание, погребение усопших, обычные благословения, и т.д.).
 «Майр Маштоц» (, Мать Маштоц) — включает совершаемые епископами обряды и благословения  (хиротонии, освящение церквей, погребение священнослужителей, и т.д.).
 «Айр Маштоц» (, Отец Маштоц) — включает обряды и благословения католикосов (помазание царей, рукоположение в епископы, благословение миро, и т.д.).

«Майр Маштоц» и «Айр Маштоц» вместе именуются также «Мец Маштоц» (, Большой Маштоц) или «Маштоц Дзернадрутян» (, «Маштоц рукоположения»).

В Маштоцах содержится богатый музыкальный материал, восходящий к Псалтырю. Претерпев в течение веков значительную эволюцию, в XIV—XV веках сборник включал уже не только псалмы и шараканы, но, наряду с аналогичными духовными песнопениями, в нём появились таги, гандзы и вохбы светского содержания. В рукописях основной текст, как правило, прерывается нотированными песнями и гимнами.

Сохранился в многочисленных рукописях, наилучшим из которых, с художественной точки зрения, считается иллюстрированная Торосом Рослином рукопись 1266 года. Впервые опубликован Абгар Дпиром в 1569 году в Константинополе, существуют также несколько ранних изданий XVII века.

Ссылки 
Издание «Маштоца» 1667 года, Амстердам, изд-во Воскана Ереванци

Примечания 

Христианские богослужебные книги
Армянская апостольская церковь
Литературные произведения Армении